Wanted: A Baby – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
Wanted: A Baby – cortometraggio del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America